Gargano – promontorio della penisola italiana proteso nel mare Adriatico e ricompreso nella regione Puglia

Persone 
Angela Gargano – ex atleta italiana
Camillo Gargano – ex velista italiano
Francesco Gargano – schermidore italiano
Giuseppe Saverio Gargano – critico letterario e insegnante italiano
Johnny Gargano – wrestler statunitense
Margherita Gargano – ex atleta italiano
Maria Teresa Gargano – ex ginnasta italiana
Mario Gargano – politico italiano
Omero Gargano – regista italiano
Petra Gargano – cantante finlandese
Rebecca Gargano – schermitrice italiana
Reinaldo Gargano – politico uruguaiano di origine italiana
Walter Gargano – calciatore uruguaiano con passaporto italiano

Pagine correlate 
Gargani